Tabela końcowa First Division w sezonie 1990/91

M = liczba meczów; Z(d) = zwycięstwa(dom); R(d) = remisy(dom); P(d) = porażki(dom); B+(d) = bramki zdobyte(dom); B-(d) = bramki stracone(dom); Z(w) = zwycięstwav(wyjazd); R(w) = remisy (wyjazd); P(w) = porażki (wyjazd); B+(w) = bramki zdobyte (wyjazd); B-(w) = bramki stracone (wyjazd);Pkt = punkty

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1990 w Wielkiej Brytanii
1991 w Wielkiej Brytanii